Ла Касета дел Каналеро има више значења:

 Ла Касета дел Каналеро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касета дел Каналеро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику